Тиль Уленшпигель — герой средневековых нидерландских и немецких плутовских народных легенд, бродяга, плут и балагур.
 «Тиль Уленшпигель» — балет В. Ф. Нижинского на музыку симфонической поэмы Р. Штрауса (1916).
 «Тиль Уленшпигель» — кантата Вилли Буркхарда.
 «Тиль Уленшпигель» — симфониетта Льва Книппера (1932).
 «Тиль Уленшпигель» — опера Ян Блокс (первая постановка — 1900, Брюссель)
 «Тиль Уленшпигель» — опера Николая Каретникова (1985).
 «Тиль Уленшпигель» — музыкальная группа.

См. также 
 «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке…» — роман Шарля де Костера.
 «Весёлые проделки Тиля Уленшпигеля» — симфоническая поэма Рихарда Штрауса (1895).
 «Легенда об Уленшпигеле» — балет в трёх действиях с прологом Евгения Глебова (1974).
 «Легенда о Тиле» — художественный фильм по мотивам романа Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях — забавных, отважных и достославных во Фландрии и иных странах».
 «Уленшпигель» ― немецкий журнал сатиры и юмора.

 Тиль